Сенная — многозначный термин, может означать:

Топоним 
 Сенная — узловая железнодорожная станция Приволжской железной дороги.
 Сенная — строящаяся станция Нижегородского метрополитена.
 Сенная (Багай-Барановка) — военный аэродром в Саратовской области, около посёлка Сенной.
 Сенная (локомотивное депо) — депо Саратовского отделения Приволжской железной дороги.

Населённые пункты 
 Сенная — деревня в Свердловской области.
 Сенная — село в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Сенная — деревня в Новоржевском районе Псковской области России.
 Сенная (; до 1954 года — Сенозавод) — деревня и железнодорожная станция, Гомельская область, Белоруссия.

Реки 
 Сенная (приток Арти) — река в России, протекает по Свердловской области.
 Сенная (приток Большой) — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Сенная (приток Боровки)
 Сенная (приток Валуя)
 Сенная (приток Гусихи)
 Сенная (приток Лухтонги)
 Сенная (приток Тоехты)
 Сенная (приток Чёрной)
 Сенная (приток Читы)
 Сенная (река, впадает в Мурамозеро) — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Сенная (река, впадает в Нюкки) — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Сенная (река, впадает в Соколозеро) — река в России, протекает в Республике Карелия.

См. также 
 Сенная площадь (значения)
 Сенная улица (значения)
 Сенная палочка — грамположительная, спорообразующая аэробная почвенная бактерия.
 Сенная лихорадка (поллиноз) — сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений.
 Сено (значения)
 Сенной (значения)
 Сенное (значения)